Tlenek germanu(II)
 Tlenek germanu(IV)